El municipio de Donegal (en inglés: Donegal Township) es un municipio ubicado en el condado de Butler en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 1.722 habitantes y una densidad poblacional de 74.9 personas por km².

Geografía 
El municipio de Donegal se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $43,355 y los ingresos medios por familia eran $52,083. Los hombres tenían unos ingresos medios de $40,170 frente a los $22,083 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $17,012. Alrededor del 6,0% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de Butler (Pensilvania)